Сен-Фелисьен:

Топонимы:
 Сен-Фелисьен (Ардеш) — коммуна во Франции, департамент Ардеш.
 Сен-Фелисьен (Квебек) — город в Канаде, провинция Квебек.
 Сен-Фелисьен (кантон) — кантон во Франции, департамент Ардеш.

Гастрономия:
 Сен-Фелисьен (сыр, Ардеш) — французский сыр, производимый в департаменте Ардеш.
 Сен-Фелисьен (сыр, Рона) — французский сыр, производимый в департаменте Рона.